Góra Chełm – dzielnica Myślenic
 Góra Chełm – wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym
 Góra Chełm – wzniesienie w Paśmie Klonowskim Gór Świętokrzyskich

 Rezerwat przyrody Góra Chełm – rezerwat przyrody w województwie śląskim
 Rezerwat przyrody Góra Chełm – rezerwat przyrody w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 inne miejsca o nazwie Chełm